Michelle Lujan Grisham (1959-), femme politique américaine ;
 Manuel Lujan, Jr. (1928-2019), homme politique américain.

Autres 
 Lujan, personnage de fiction.

Homonymie de patronyme